Il toponimo Schitu può riferirsi a diverse località della Romania:

Schitu, comune del distretto di Giurgiu
Schitu, comune del distretto di Olt
Schitu Duca, comune del distretto di Iași
Schitu Golești, comune del distretto di Argeș